Le Sartenais Valinco Alta-Rocca auquel il convient d'ajouter le Taravo, est un vaste territoire au sud-ouest de la Corse, dans le département de la Corse-du-Sud.

Géographie 
Le Taravo Sartenais Valinco Alta-Rocca est un territoire formé par trois vallées, fabuleux par ses gisements préhistoriques, où la ferveur religieuse est encore très forte, au passé historique et culturel très riche et où la nature est très généreuse.

Ce territoire est bordé au nord par la microrégion de l'Ornano, à l'est par la dorsale montagneuse de l'île qui ici le sépare du département de la Haute-Corse et au sud par la montagne de Cagna, sa frontière avec l'extrême sud corse (Porto-Vecchio et Bonifacio), zone plus peuplée (2 513 habitants au recensement de 1999).

Sa façade maritime va de Capu di Muru au nord jusqu'à la Punta di Campomoro formant ainsi le golfe du Valinco, et se poursuit jusqu'au Lion de Roccapina.
Trois fleuves côtiers (Taravo, Rizzanese et Ortolo) prennent naissance dans ce territoire et se jettent à la mer sur son littoral. Capu di Senetosa est doté d'un important phare à éclats.
Au sud de Senetosa, s'étend le golfe de Tizzano qui, il n'y a pas encore longtemps, était signalé comme "paradis de la pêche sous-marine".

Porto-Pollo et Belvédère-Campomoro sont les deux principaux attraits du golfe du Valinco.

Les microrégions

Taravo-Sartenais-Valinco 
Le Taravo-Sartenais-Valinco est un territoire composé de 43 communes, dont deux urbaines (Propriano et Sartène) et comptant près de 15 000 habitants

le Taravu - Bastelica du PNRC 

De nos jours, le Parc naturel régional de Corse (Parcu di Corsica) a délimité le Taravu - Bastelica, l'un des onze secteurs opérationnels.

Alta Rocca 
L'Alta Rocca, composée de 16 communes, est une immense « cuvette » encerclée par les monts [[Monte San Petru|San Petru]], Pilosu, Sirau et Sarra d'Arbiddali, et s'inclinant par la plaine de Baraci jusqu'à la mer.
La Rocca englobe les hauts plateaux de Santa Maria Ficaniedda.

 Les communes 
Le territoire compte les communes suivantes :

 Histoire 
Les deux tiers des mégalithes de Corse se trouvent sur ce territoire, notamment à Filitosa, Paddaghju et Cauria où ils sont groupés, voire alignés. D'autres dolmens et des menhirs sont isolés sur plusieurs communes.
Le territoire, dont la ferveur religieuse est encore très forte, célèbre chaque année le ""Catinacciu"" à Sartène (Sartè), ainsi que la miséricorde et la Saint-Erasme à Propriano (Prupià'').

Administration 
Le territoire comporte une sous-préfecture, Sartène.
Selon Prosper Mérimée, Sartène est « la plus corse des villes corses ». Cette affirmation est d'ailleurs affichée à l'entrée de la cité fortifiée.

Économie et Patrimoine 
À l'issue des rencontres organisées le  à Levie par les comités de pilotage des études stratégiques de développement de la Collectivité Territoriale de Corse, les premières enquêtes de terrain ont mis en relief quatre traits caractéristiques pour ce territoire :

- un tissu économique global peu développé

- des zones économiquement assez spécialisées

- une connaissance relative des phénomènes touristiques

- un rôle des pôles urbains et des zones « frontalières » avec les Territoires voisins à mieux définir.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Microrégions de Corse
 Liste des territoires de vie du Parc naturel régional de Corse
 Le Monte Renoso

Liens externes 
 11 territoires de vie du PNRC

Corse-du-Sud